А́лвеш (реже А́лвиш, ) — португальская патронимическая фамилия сефардского происхождения, усечённая форма патронима Алвареш (), от личного имени Алвару (). Для бразильских персоналий также передаётся как А́лвес и А́лвис. Соответствует испанской фамилии Альвес (). Вариант Алве́с соответствует французской фамилии Alvès.

Персоналии 
 Алвеш, Бруну (род. 1981) — португальский футболист.
 Алвес, Афонсо (род. 1981) — бразильский футболист.
 Алвес, Вана (род. 1991) — бразильский футболист.
 Алвес, Вильям (род. 1987) — бразильский футболист.
 Алвес, Даниэл (род. 1983) — бразильский футболист.
 Алвес, Диого (1810—1841) — португальский серийный убийца.
 Алвес, Жилберто (род. 1950) — бразильский футболист.
 Алвес, Кайо (род. 1986) — бразильский футболист.
 Алвес, Камила (род. 1982) — бразильская фотомодель и дизайнер.
 Алвес, Кесли (род. 1981) — бразильский и вьетнамский футболист.
 Алвес, Клаудио (род. ?) — бразильский кёрлингист.
 Алвес, Луис Роберто, более известный как Заге (род. 1967) — мексиканский футболист.
 Алвес, Магно (род. 1976) — бразильский футболист.
 Алвеш, Мариана (род. 1972) — профессиональный теннисный судья из Португалии.
 Алвес, Маркос Пауло (род. 1977) — бразильский футболист, защитник.
 Алвес, Мишель (род. 1978) — бразильская фотомодель.
 Алвеш, Паулу (род. 1969) — португальский футболист и тренер.
 Рикарду Алвеш (род. 1993) — португальский футболист.
 Алвес, Хонатан (род. 1988) — уругвайский футболист.
 Альвес, Хорхе Габриэль (род. 1974) — уругвайский футболист.

Составные фамилии 
 
 
 Альвес, Фернандо (род. 1959) — уругвайский футболист.
 Алвес Раймундо, Фелипе (род. 1988) — бразильский футболист, вратарь.
 Родригис Алвис (1848—1919) — президент Бразилии с 1902 по 1906 год.

Географические названия

Муниципалитеты в Бразилии 
 Кастру-Алвис (Баия) — штат Баия
 Кокал-дуз-Алвис — штат Пиауи
 Луис-Алвис — штат Санта-Катарина
 Мигел-Алвис — штат Пиауи
 Президенти-Алвис — штат Сан-Паулу
 Родригес-Алвес (Акри) — штат Акри
 Фирмину-Алвис — штат Баия
 Франсиску-Алвис — штат Парана

См. также 
 Альвес